Николай — мужское имя.

Персоналии, известные по имени

Папы римские 
 Николай I — папа римский в 858—867 годах.
 Николай II — папа римский в 1059—1061 годах.
 Николай III — папа римский в 1277—1280 годах.
 Николай IV — папа римский в 1288—1292 годах.
 Николай V — папа римский в 1447—1455 годах.
 Антипапа
 Николай V — антипапа, провозглашённый папой римским в 1328 году.

Патриархи 
 Николай V — Патриарх Александрийский (1936—1939).
 Николай VI — Патриарх Александрийский (1968—1986).

Монархи 
 Николай I — российский император (1825—1855).
 Николай II — последний российский император (1894—1917).
 Николай (Никола I Петрович) — король Черногорский.

Великие князья дома Романовых 
 Николай Александрович (1843—1865) — цесаревич, старший сын императора Александра II, наследник российского престола.
 Николай Константинович (1850—1918) — великий князь, внук императора Николая I.
 Николай Николаевич Старший (1831—1891) — великий князь, сын императора Николая I.
 Николай Николаевич Младший (1856—1929) — великий князь, внук императора Николая I.
 Николай Михайлович (1859—1919) — великий князь, внук императора Николая I.
 Николай Романович (1922—2014) — князь, праправнук по мужской линии российского императора Николая I.

Принцы 
 Николай (1872—1938) — принц Греческий и Датский из дома Глюксбургов, сын короля Греции Георга I.
 Николай (род. 1999) — принц Датский, внук королевы Дании Маргрете II.
 Николай (1903—1978) — второй сын короля Румынии Фердинанда I и его супруги Марии Эдинбургской, принц-регент.
 Николай, принц Греции и Дании (род. 1969) — принц Греческий и Датский, средний сын греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской.
 Николай-Вильгельм (1832—1905) — принц Нассауский.

Святые 
 Николай Чудотворец (Николай Мирликийский, Николай Угодник; ок. 270 — ок. 345) — один из наиболее почитаемых христианских святых.

 Николай (Велимирович) (1880—1956) — епископ Сербской православной церкви. Причислен к лику святых Сербской православной церкви в 2003 году.
 Николай (Добронравов) (1861—1937) — архиепископ Владимирский и Суздальский. Причислен к лику святых в 2000 году.
 Николай (Караулов) (1871—1932) — епископ Вельский. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.
 Николай (Клементьев) (1873—1937) — архиепископ Великоустюжский. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.
 Николай (Могилевский) (1877—1955) — митрополит Алма-Атинский и Казахстанский. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.
 Николай (Салтыков) (1884—1937) — игумен Русской православной церкви; преподобномученик.

 Николай из Флюэ (1417—1487) — швейцарский отшельник, аскет и мистик, святой католической церкви, патрон-покровитель Швейцарии.
 Николай Мистик (852—925) — патриарх Константинопольский; канонизирован в лике святителей.
 Николай Святоша (1080—1143) — преподобный Русской православной церкви, первый из русских князей принявший монашество.
 Николай Японский (1836—1912) — миссионер, основатель Православной церкви в Японии; прославлен в лике святых как равноапостольный.

Православные архиереи 
Митрополиты
 Николай ((ум. 1104)) — митрополит Киевский и всея Руси (1097—1104).
 Николай (1927—2006) — предстоятель Чехословацкой православной церкви.

 Николай (Ерёмин) (1892—1985) — епископ Русской православной церкви, митрополит Корсунский.
 Николай (Корняну) (1923—2014) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Тимишоарский, митрополит Банатский, богослов.
 Николай (Кутепов) (1924—2001) — митрополит Нижегородский и Арзамасский.
 Николай (Мрджя) (род. 1928) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Дабро-Боснийский.
 Николай (Пачуашвили) (род. 1961) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский, управляющий грузинскими приходами в Южной Америке.
 Николай (Севастиянов) (род. 1969) — архиерей Болгарской православной церкви, митрополит Пловдивский.
 Николай (Хадзиниколау) (род. 1954) — архиерей Элладской православной церкви; митрополит Месогеи и Лавриотики.
 Николай (Шкрумко) (род. 1927) — епископ Русской православной церкви; митрополит Ижевский и Удмуртский.
 Николай (Юрик) (1910—1984) — епископ Русской православной церкви, митрополит Львовский и Тернопольский.
 Николай (Ярушевич) (1891—1961) — епископ Русской православной церкви; митрополит Крутицкий и Коломенский.

Другие
 Николай (Адоратский) (1849—1896) — епископ Оренбургский и Уральский, духовный писатель.
 Николай (Амасийский) (1859—1945) — архиепископ Ростовский и Таганрогский, епископ Румынской православной церкви на покое.
 Николай (Ашимов) (род. 1980) — епископ Амурский и Чегдомынский.
 Николай (Бычковский) (1893—1981) — архиепископ Пермский и Соликамский.
 Николай (Дегтярёв) (род. 1963) — епископ Черняховский и Славский Русской православной церкви.
 Николай (Доброхотов) (1800—1864) — епископ Тамбовский и Шацкий.
 Николай (Дутка) (род. 1966) — епископ Находкинский и Преображенский.
 Николай (Заркевич) (1827—1885) — епископ Новомиргородский; публицист.
 Николай (Зиоров) (1851—1915) — архиепископ Варшавский и Привисленский; член Государственного совета Российской империи.
 Николай (Ипатов) (1878—1938) — епископ Ижевский и Воткинский.
 Николай (Капустин) (род. 1977) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Кременчугский и Лубенский.
 Николай (Клементьев) (1875—1937) — архиепископ Великоустюжский Русской православной церкви.
 Николай (Лейсман) (1862—1947) — архиепископ Печерский, церковный историк, духовный писатель.
 Николай (Муравьёв-Уральский) (1882—1961) — архиепископ Муромский.
 Николай (Налимов) (1852—1914) — архиепископ Владимирский и Суздальский, духовный писатель.
 Николай (Никольский) (1879—1928) — епископ Вязниковский.
 Николай (Погребняк) (род. 1950) — епископ Балашихинский, викарий Московской областной епархии.
 Николай (Покровский) (1851—1933) — архиепископ Ижевский и Воткинский, архиепископ Полоцкий и Витебский, архиепископ Пермский, архиепископ Псковский и Порховский Русской православной церкви.
 Николай (Саяма) (1914—2008) — архиепископ Раменский Русской православной церкви.
 Николай (Соколов) (1780—1851) — епископ Калужский и Боровский Русской православной церкви.
 Николай (Субботин) (род. 1973) — епископ Бирский Русской православной церкви.
 Николай (Феодосьев) (1893—1972) — епископ Чебоксарский и Чувашский Русской православной церкви.
 Николай (Чашин) (род. 1972) — епископ Салехардский и Ново-Уренгойский Русской православной церкви.

Другие 
 Николай (картограф) (XV век) — немецкий монах-бенедиктинец; выполнил чертежи птолемеевых карт.
 Николай I (ум. 1367) — граф Текленбурга с 1328, последний граф Шверина (1357—1358).
 Николай I Китрский (1840—1882) — один из руководителей Пиерийского восстания 1878 года.
 Николай II Мекленбургский (до 1180—1225) — князь Мекленбурга, правил в 1219—1225 в Гадебуше.
 Николай III Мекленбургский (после 1230—1289 или 1290) — князь Мекленбурга с 1274 года.
 Николай Кузанский (1401—1464) — церковно-политический деятель, крупнейший немецкий мыслитель XV века; философ, теолог, учёный.
 Николай Маврокордат (1670—1730) — политический деятель Оттоманской империи; господарь Молдавии и князь Валахии, просветитель.
 Николай фон Ерошин — немецкий хронист XIV века.

Корабли 
 «Николай» — парусный 74-пушечный линейный корабль русского флота.
 «Николай» — парусная шхуна Охотской флотилии России.
 «Николай» — парусный бриг Охотской флотилии России.
 «Николай» — парусная двухмачтовая шхуна Аральской флотилии России.

Прочее 
 Николай — посёлок на Аляске.

См. также 
 Никола (значения)
 Николаи (значения)
 Николо